La Selle kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 La Selle-sur-le-Bied, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Selle-la-Forge, departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Selle-Guerchaise, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Selle-en-Luitré, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Selle-en-Hermoy, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Selle-en-Coglès, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 La Selle-Craonnaise, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire,

Haiti 

 Chaîne de la Selle, berg, Ouest,

Komorerna 

 Île de La Selle, ö, Anjouan,